Straeter ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Straeter (* 1947), deutsche Malerin und Grafikerin
 Ulrich Straeter (* 1941), deutscher Autor, Verleger und Herausgeber

Siehe auch:
 Sträter